Russell é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Russell (Alabama)
 Condado de Russell (Kansas)
 Condado de Russell (Kentucky)
 Condado de Russell (Virgínia)

É também o nome de um condado no Canadá:
 Condado de Russell (Ontário)

Desambiguações de topônimos